Laureles oder Los Laureles bezeichnet:

 Laureles (Distrikt in Paraguay), Distrikt in Paraguay
 Laureles (Salto), Ort in Uruguay
 Laureles (Tacuarembó), Ort in Uruguay
 Laureles (Texas), census-designated place in den Vereinigten Staaten
 Los Laureles (Asunción), Stadtteil der paraguayischen Hauptstadt
 Los Laureles (Santa Fe), Kommune in Argentinien
 Laureles-Estadio (Medellín), ein Stadtbezirk in Medellín (Kolumbien), genannt Comuna 11
 Los Laureles (Campeche), Ort in Mexiko
 Los Laureles (Morelos), Ort in Mexiko
 Los Laureles (Lied), mexikanisches Lied

Sonstiges

 Laureles Deportivos, höchste peruanische Sportauszeichnung